El término puntuación puede referirse:

Lingüística 
 Puntuación
 Signos de puntuación, sirven para marcar pausas y entonación con que deben leerse los textos y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitar posibles ambigüedades y señalar el carácter especial de determinados fragmentos.

Biología
 Punteadura (o puntuación), un sector de la pared celular vegetal secundar]] no desarrollada a través de las cuales se comunican las células entre sí;
 Puntuación de Jadad, un procedimiento para evaluar de forma independiente la calidad metodológica de un ensayo clínico

Biología evolutiva 
 Matriz de puntuación, una matriz de sustitución o de puntuación que describe el ritmo al que un carácter en una secuencia cambia a otro carácter con el tiempo;

Matemáticas
 Función del goleador;
 Puntuación bruta;
 Puntuación, en estadística;
 Puntuación estándar;
 Prueba de puntuación;

Otras cosas 
 Puntuación, la suma de los puntos acumulados logrados en varios juegos y deportes;

Referencias 

sv:Lista över golftermer#Score